Еодромеус (Eodromaeus murphi) — викопний м'ясоїдний динозавр з групи тероподів, що жив близько 230 млн років тому під час пізнього тріас а, в районі нинішньої Аргентини.

Знахідки були зроблені в передгір'ях Анд в 1996 році. Класифікуючи стародавнього ящера, вчені помістили його біля «коренів» еволюційного дерева тероподних динозаврів. Загальна довжина тіла тварини, за даними вчених, — 1,2 м, а маса дорослої особини сягала 5 кг. Вивчення E. murphi змусило палеонтологів переглянути свої погляди на класифікацію еораптора. Це стало приводом помістити його в групу зауроподоморфів, посилаючись на певні деталі його будови (приміром, збільшені ніздрі) характерні даній групі.

Кладограма

Ресурси Інтернету 
 Eodromaeus скелет.
 Eodromaeus щелепи.
 Video: «Video: Fast, „Nasty“ Little Dinosaur Discovered.» // National Geographic January 13, 2001.

Примітки 

Вимерлі тварини, описані 2011
Тероподи
Динозаври тріасового періоду
Динозаври Південної Америки